Симоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Симоновское сельское поселение — входит в Шимановский район Амурской области
 Симоновское сельское поселение — входит в Калининский район Саратовской области